Jan van Kessel, een Zuid-Nederlandse schilder van stillevens die zich in 1649 in Amsterdam ophield. 
 Jan van Kessel (1641-1680), Nederlands kunstschilder, vooral van landschappen
 Jan van Kessel of Johannes van Kessel (Antwerpen, 5 april 1626 - aldaar, 17 april 1679), een Zuid-Nederlandse schilder van stillevens. Hij was een leerling van zijn oom Jan Brueghel de Jonge en van Simon de Vos. Van Kessel schilderde veel dieren (vooral insecten) en bloemen, maar daarnaast ook Bijbelse en mythologische taferelen.
 Jan van Kessel (Antwerpen, 23 november 1654 - Madrid, 1708), kwam in 1679 in Madrid aan en werkte daar als hofschilder. Hij was de zoon van de Jan van Kessel die in 1626 werd geboren.

Zie ook 
 Jan Thomas van Kessel of Jan Thomasz. van Kessel (Antwerpen, 10 september 1677 - aldaar, ca. 1741). Hij was een Zuid-Nederlandse schilder en tekenaar die ook in Breda werkzaam was.